Movimento Esquerda Socialista (MES) - corrente política que integra o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no Brasil
 Movimento de Esquerda Socialista (MES) - partido marxista que existiu em Portugal entre 1974 e 1981

Desambiguação